Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 26. Европском првенству у атлетици у дворани 2000. одржано је 26. и 27. фебруара  у Генту (Белгија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1998. у Валенсији није бранио Оливер Свен Будер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 22 бацача кугле из 17 земаља.

  Белгија (1)
  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Италија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (2)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Словачка (2)
  Украјина (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (3)
  Француска (3)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2000. години 
Десет најбољих европских бацача кугле у дворани 2000. године до почетка првенства (25. фебруара 2000), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕПд 2000.

Освајачи медаља

Резултати 
Квалификације су одржане 26. фебруара. Квалификациона норма за 8 финалиста износила је 20,00 м /КВ, коју су пребацила тројица такмичара, осталих 5 се квалификовало на основу постигнутог резултата (кв).

Квалификације 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 26. Европског првенства у дворани 1970—2000.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 2000. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 2000. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2000.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани